Il singolare dell'ATP German Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1994.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma Evgenij Kafel'nikov lo ha battuto in semifinale 6–4, 6–4, 3–6, 6–3.

Andrij Medvedjev ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 6–4, 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1994
ATP Tour 1994